Belval puede referirse a: 

 Belval, comuna de Ardenas.
 Belval, comuna de Mancha.
 Belval, comuna de Vosgos.